Семафорный переулок — улицы в разных городах бывшего СССР. Название происходит от железнодорожного сигнального устройства — семафора.

Россия 
 Семафорный переулок — улица в Томске.

Украина 
 Семафорный переулок — улица в Одессе;
 В Харькове:
 Семафорный переулок — улица в Основянском районе; 
 Семафорный переулок — улица в Холодногорском районе.